El término Shield puede referirse a:

 S.H.I.E.L.D., organización ficticia del universo Marvel.
 Project Shield, servicio de Google.
 The Shield, serie de televisión estadounidense.